Fichtinger ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Fichtinger (* 1956), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Karl Fichtinger (1923–1996), österreichischer Politiker der ÖVP
 Petra Fichtinger (* 1973), österreichische Tischtennis-Spielerin